

Aeronautica 
 Albatros B.II – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 BII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atollo Bikini (Stati Uniti)
 bii – vecchio codice ISO 639-3 della lingua bisu